WTC 7 steht für:

 World Trade Center 7, am 11. September 2001 zerstörter Wolkenkratzer in New York City
 7 World Trade Center, Wolkenkratzer in New York City, Nachfolgegebäude des zerstörten Vorgängergebäudes